Ро́вное — посёлок городского типа в Саратовской области России, административный центр Ровенского района. Основан как немецкая колония Зельман в 1767 году. Население — .

Название 
Колония имела два немецких названия: Зельман по фамилии первого старосты и Кройцнах (), данное вызывателем. Официальное русское название — Ровная.

История 
Манифестами императрицы Екатерины II в 1762 и 1763 годах призывались из Европы все желающие переселяться в Россию на Волгу.

Колония основана 15 июля 1767 года. Основатели — 89 семей из Майнца, Эльзаса, Франции, Изенбурга и Люксембурга. Вызывательская колония Леруа и Питета. 

В 1774 году разграблена пугачевцами и разорена киргиз-кайсаками.

В 1851 году колония Зельман и другие прилегающие колонии в составе Новоузенского уезда были переданы из Саратовской губернии в новообразованную Самарскую губернию, где была создана Ровенская волость.

В 1871 году открыто земское училище, в 1903 году — учительская семинария, в начале XX века имелись женская прогимназия, частная школа.

С 20 по 24 октября 1918 года в селе проходил II-й съезд советов немецких колоний Поволжья, на котором было провозглашено образование Автономной области немцев Поволжья.
В 1918 году село становится центром Ровенского уезда вновь образованной Трудовой коммуны Немцев Поволжья, с 1922 года — центр Ровенского (с 1927 года — Зельманского) кантона АССР немцев Поволжья.

В голод 1921 года в селе родилось 356, умерли 911 человек. В марте-апреле 1921 года — центр антибольшевистского крестьянского восстания. Существует картина Я.Я. Вебера «Под лёд» о событиях Гражданской войны в этих местах. 

В 1928 году селу официально возвращено первоначальное название Зельман, утраченное с началом Первой мировой войны в связи с дискриминационными мерами, проводившимися в отношении немецкого населения. В годы коллективизации организованы колхозы № 1, 17 Всесоюзной партконференции, «Спартак»

В сентябре 1941 года немецкое население было депортировано. Село, как и другие населённые пункты Зельманского кантона, было включено в состав Саратовской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года Зельманский район переименован в Ровенский, а село Зельман снова стало называться село Ровное.

Статус посёлка городского типа — с 1972 года.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в Низком Заволжье, относящемся к Восточно-Европейской равнине, на восточном берегу Волгоградского водохранилища. Высота центра населённого пункта — 21 метр над уровнем моря. Ландшафт местности суббореальный умеренно континентальный, сухостепной, аллювиальный аккумулятивный. Для данного типа ландшафта характерны плоские и пологоволнистые равнины, иногда с дюнами (высокие террасы), с балками, сельскохозяйственными землями и редкими участками дубовых и мелколиственных лесов. Почвы — каштановые.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Саратова составляет 100 км. У посёлка проходит региональная автодорога  ("Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград")
Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Многолетняя норма осадков — 389 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 42 мм, наименьшее в марте — 21 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 7,0 °С, средняя температура самого холодного месяца января −9,6 °С, самого жаркого месяца июля +23,1 °С.
Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

Культура 
 Дом культуры;
 Детская школа искусств;
 Библиотека;
 Краеведческий музей;
 Районный дом творчества.

Спорт 
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»
Комплекс представляет собой здание общей площадью 2129,8 м², состоящее из двух функциональных зон, связанных между собой. В первой располагается спортивный зал с трибунами для зрителей на 200 мест, предназначенный для занятий волейболом, мини-футболом, гандболом, теннисом и другими видами спорта. Вторая зона размещена в двух уровнях. На первом расположены вестибюль и гардероб, кабинет врача, тренажерные залы, комнаты настольных игр и бильярдная. На втором уровне имеются зал для занятий борьбой. Также на территории комплекса расположены футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами на 400 мест, хоккейная коробка и спортивные площадки.

Достопримечательности 
 В посёлке сохранился бывший дом графа Воронцова (в настоящее время в нём расположена районная администрация);
 Католическая кладбищенская часовня в стиле кирпичной готики;
 Постройки немецких колонистов;
 У Дома культуры установлен бюст М. И. Калинину;
 Во дворе краеведческого музея установлен бюст И. В. Сталину;
 В центральном парке установлен памятник В. И. Ленину;
 Мемориальный комплекс «Молчащий колокол» и Вечный огонь;
 В парке на ул. Карла Маркса братская могила и памятник Героям Гражданской войны;
 Памятник «Арбузу»;
 Мемориальный комплекс «Черный тюльпан» у здания военкомата, посвящённый участникам локальных войн.

Примечания

Ссылки 
 Информационный ресурс Ровенского муниципального района
 Ровное в Большой Саратовской Энциклопедии
 (Неофициальный сайт п. Ровное)
 Саратовская избирательная комиссия (История района)
 Историческая справка 

Населённые пункты Ровенского района (Саратовская область)
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области
Немецкие колонии в Поволжье